Неживка — топоним в России:

 Неживка — деревня, Кромской район, Орловская область.
 Неживка — река в Орловской области.
 Неживка — река в Орловской области.

См. также 
 Неживой
 Неживенко